Hotel Europäischer Hof ist der Name folgender Hotels:

 Hotel Europäischer Hof (Bad Gastein)
 Europäischer Hof, ein ehemaliges Hotelgebäude in Bad Soden am Taunus
 Hotel Europäischer Hof (Baden-Baden)
 Hotel Europäischer Hof (Dresden) (ehemalig)
 Hotel Europäischer Hof (Engelberg) in Engelberg in der Schweiz
 Hotel Europäischer Hof (Hamburg)
 Hotel Europäischer Hof (Heidelberg)
 Hotel Europäischer Hof (Köln)
 Hotel Europäischer Hof (Königsbach)
 Hotel Europäischer Hof (München)
 Hotel Europäischer Hof (Ratingen)
 Hotel Europäischer Hof in Salzburg, siehe Hotel de l’Europe (Salzburg)
 Hotel Europäischer Hof (Wuppertal)